Tom Dickson kan avse:
Tom Dickson (idrott), konståkare
Tom Dickson (marknadsföring) medverkande i en marknadsföringskampanjen Will it blend? av Blendtec.